Příjmení Beard nese více různých osobností:

 Frank Beard (* 1949) – americký rockový bubeník
 Matthew Beard (* 1989) – anglický televizní a filmový herec a model
 Peter Beard (1938–2020) – americký umělec, fotograf a spisovatel
 Richard Beard (1801–1885) – anglický podnikatel a fotograf